dreszczowiec – utwór sensacyjny
 Technothriller
 Thriller medyczny
 Thriller – album Michaela Jacksona z 1982 roku.
 „Thriller” – singel Michaela Jacksona z albumu Thriller
 Thriller – minialbum zespołu BtoB
 Thriller – amerykański serial telewizyjny z lat 1960–1962